Casa de Colonna — família italiana influente durante a Idade Média e Renascimento

Geografia 
Colonna (Lácio) — comuna italiana
Castel Colonna — comuna italiana das Marcas
Capo Colonna — cabo da Calábria, Itália

Ver também
Colona — género botânico

Desambiguações de topônimos